Mitologia
 Naupli (fill de Posidó), heroi mític
 Naupli (fill de Clitoneu), heroi mític
Biologia
 Larva naupli, etapa larval dels cirrípedes